Bei der 40. Schacholympiade 2012 in Istanbul spielten 156 Teams in der offenen Gruppe. Unten ist der Endstand als komplette Fortschrittstabelle aufgeführt.

Anmerkungen zur Tabelle und Ermittlung der Platzierung 
Die Schacholympiade ist ein Mannschaftsturnier. In Istanbul wurden elf Runden nach Schweizer System gespielt. Beim Schweizer System werden jeweils wertungsgleiche Mannschaften untereinander ausgelost, wobei die Startnummer berücksichtigt wird. Jede Mannschaft (Team) konnte pro Mannschaftskampf vier Spieler einsetzen. Je Mannschaftskampf werden vier Einzelpunkte (Brettpunkte) vergeben. Der Code ist ein Kurzschlüssel für die Mannschaften. Die Summe der Brettpunkte steht unter BP. Das Ergebnis eines Mannschaftskampfes sind die Mannschaftspunkte (Sieg = 2, Unentschieden = 1, Verlust = 0).

Zur Ermittlung der Platzierung (Rg = Rang) wurden folgende Wertungen herangezogen.
 MP (Summe der Mannschaftspunkte)
 Wtg2 (Olympiade-Sonneborn-Berger-Wertung)
 BP (Summe der Brettpunkte)
 Wtg4 (Olympiade-Buchholz-Wertung)

Endstand der Schacholympiade als Fortschrittstabelle

Anmerkungen 
 Die Mannschaften aus Angola und Afghanistan reisten verspätet an, konnten aber noch in das Turnier einsteigen.
 Die DR Kongo wurde zur ersten Runde angesetzt, war aber nicht anwesend. Die Mannschaft wurde in der Folge aus dem Turnier genommen.
 Burundi trat in allen Wettkämpfen nur mit zwei Spielern an.
 Bei den Teams Türkei 2016 und Türkei 2023 handelt es sich um Jugend- bzw. Kindermannschaften des Gastgeberlandes.
 Die Mannschaften IBCA, ICSC und IPCA vertraten die Internationalen Verbände der Blinden und Sehbehinderten, der  Gehörlosen sowie der Körperbehinderten.

Weblinks 

2012 Tabelle
Liste (Schach)
Schach 2012